К-21:
 К-21 — советская гвардейская подводная лодка типа «Крейсерская», времён Второй мировой войны,
 К-21 (1961) — атомная подводная лодка проекта 627 «Кит».
 Художественное собрание земли Северный Рейн — Вестфалия — музей современного искусства конца ХХ — начала XXI веков в Дюссельдорфе